Cette liste des aires urbaines françaises recense les 160 aires urbaines de métropole ou des départements et régions d'outre-mer comptant plus de , classées selon leur population au recensement de 2017, en vigueur au .

L’aire urbaine englobe l’agglomération (unité urbaine), qu'on appelle aussi pôle urbain, ainsi que les communes de la couronne périurbaine dont au moins 40 % de la population résidante ayant un emploi travaille dans l'agglomération ou dans des communes attirées par celle-ci, selon la définition de l'Insee.

L'Insee, qui ne recense pas directement les populations de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, de même que l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie et l'Institut de la statistique de la Polynésie française ne fournissent aucune délimitation d'aires urbaines sur le territoire de ces deux collectivités.

Liste des aires urbaines de plus de  

Légende :
 AU : population de l'aire urbaine (zonage de 2010).
 NC : nombre de communes (zonage de 2010).
 PU : population du pôle urbain (zonage de 2010).
 CC : population de la commune-centre.

Vue d'ensemble 

Aires urbaines de France métropolitaine de plus de  en 2017
Légende : : plus de 600 000 habitants ; : entre 200 000 et 600 000 habitants ; : entre 100 000 et 200 000 habitants ; : entre 75 000 et 100 000 habitants ; : entre 50 000 et 75 000 habitants.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des communes de France les plus peuplées
 Liste des unités urbaines de France
 Liste des aires urbaines de la France en 1999
 Aire urbaine (France)
 Aire urbaine

Liens externes 
  Insee - Le zonage en aires urbaines de 2010.
 Insee - Délimitation des unités urbaines françaises en 2010.
 Insee - Les résultats des recensements de la population.
 Insee - Les trente premières aires urbaines de France en 2010.

Aire urbaine  en France
Ville en France
France
Aire urbaine
France